Andrés Navas Flores é um matemático chileno, professor da Universidad de Santiago de Chile.

Obteve um doutorado em 2003 na École normale supérieure de Lyon, orientado por Étienne Ghys, com a tese Groupes de diff'eomorphismes du cercle.

Foi palestrante convidado do Congresso Internacional de Matemáticos no Rio de Janeiro (2018: Group actions on 1-manifolds: A list of very concrete open questions).

Matemáticos do Chile